Маргарита Австрійська (королева Богемії) (1204–1266) — дружина римського короля, герцогиня Австрійська (1252-60), дружина короля Богемії (1253-60).
 Маргарита Австрійська (1480–1530) — намісниця Нідерландів, дочка імператора Максиміліана I і Марії Бургундської.
 Маргарита Австрійська (1536–1567) — ерцгерцогиня Австрії.
 Маргарита Австрійська (королева Іспанії) — австрійська ерцгерцогиня, з 1599 королева Іспанії, дружина Філіпа III.
 Маргарита Австрійська (1894—1986) — ерцгерцогиня Австрійська з династії Габсбургів, принцеса Богемії, Угорщини та Тоскани.